Wallwork kan som auktorsförkortning betyda:

 John A. Wallwork
 H. Wallwork

Robotskapade auktorsförkortningar